La Conférence de Rio peut désigner deux conférences des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable qui ont eu lieu à Rio de Janeiro au Brésil :
 la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, plus connue sous le nom de Sommet de Rio, qui a eu lieu en 1992 ;
 la Conférence des Nations unies sur le développement durable, dite Rio +20, qui a eu lieu en juin 2012.
 Elle désigne également la toute première session du Conseil épiscopal latino-américain en 1955.